Ваткина Валерия Владимировна (; род. 28 марта 1981, Минск) — белорусская гимнастка, представлявшая Республику Беларусь на Олимпиаде в Сиднее 2000 года.

Биография 
Валерия родилась в 1981 году в Минске. В 14 лет стала чемпионкой Европы среди молодежи, в 16 лет — второй призёр чемпионата мира в Берлине. В составе белорусской сборной принимала участие в чемпионатах Европы (Порту, 1998, второе место) и мира (Япония, 1999).

На Олимпийских играх в Сиднее Валерия прошла квалификацию с общим баллом 39,058, заняв 6 место. В финале соревнований Валерия допустила некоторые погрешности в исполнении программы упражнений и элементов, вследствие чего заняла итоговое 8 место с общей суммой баллов 38,957.

Проживает в Австралии.

Семья 
Мать Валерии — Маргарита Иосифовна — мастер спорта международного класса, чемпионка Белоруссии 1980 года и чемпионка СССР в отдельных видах программы 1977 года. Валерия начала заниматься гимнастикой с 6 лет, её первым тренером была Наталья Климук. Отец Валерии — Владимир Ваткин, заслуженный тренер республики Беларусь, воспитавший не одно поколение чемпионов — В. Шкуратовича, А. Евсикова, участника Олимпиады 1996 года в Атланте и призёра Олимпиады в Сиднее А. Кана.

Примечания

Ссылки 
 Информация и спортивные результаты Валерии 
 Художественная гимнастика на Олимпийских играх. 2000 год (СПОРТ.UA)

Родившиеся в Минске
Гимнастки (художественная гимнастика) Белоруссии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2000 года